

Лавриновичі — село, Берестейська область, Барановицький район, Ковпеницька сільська рада.
 Лавриновичі — село, Гродненська область, Зельвенський район, Каролінська сільська рада.
 Лавриновичі — село, Гродненська область, Лідський район, Ваверська сільська рада.
 Лавриновичі — село, Гродненська область, Свіслоцький район, Хоневицька сільська рада.